Zákon o krajích může být:
 Zákon o krajském zřízení – vytvoření malých krajů v Československu (od roku 1949)
 Ústavní zákon o vytvoření vyšších územních samosprávných celků – vytvoření nových samosprávných krajů
 Zákon o krajích (krajské zřízení) – právní úprava krajské samosprávy

Související články 
 Zákon o územním členění státu